Топур

 Топур () — польский дворянский герб (гласный герб).
 Топур — деревня в Польше, расположенная в гмине Мрозы Миньском повета Мазовецкого воеводства.
 ТопУр — аббревиатура книги «Топонимика Урала и севера Европейской части СССР», изданная в Свердловске в 1985 году.
 Топур — гора на Северном Урале, северо-западнее хр. Туйтымнёр, в Республике Коми Российской Федерации. Координаты 63°39’N 59°04’E